Tvoje lice zvuči poznato 1 predstavlja prvu sezonu hrvatskog plesno-pjevačkog showa Tvoje lice zvuči poznato. Show je utemeljen na izvornoj nizozemskoj inačici Your face sounds familiar.

Prva sezona showa započela je 5. listopada 2014., a završila 21. prosinca 2014. godine. Emitirao se svake nedjelje u 20 sati na kanalu Nova TV.

Natjecatelji 
U prvoj sezoni iz tjedna u tjedan nastupa osam kandidata.

Pregled ostvarenih pobjeda 
Tablica prikazuje ukupan poredak prema ostvarenim pobjedama u emisijama prije finalne.
<center>
{| class="wikitable sortable"
! class="unsortable" |Rb.
!Natjecatelj
!Broj pobjeda
|-
| colspan="1" style="background:#ffff80;" |1.
| colspan="1" style="background:#ffff80;" | Mario Petreković
|colspan="1" style="background:#ffff80;" |<center><small>2 + finale
|-
| 2.
|Vanda Winter
|<center><small>2
|-
|3.
| Giuliano 
|<center><small>2
|-
| 4.
|  Baby Dooks
|<center><small>2
|-
| 6.
| Renata Končić Minea
|<center><small>1
|-
|7.
|Jasna Palić Picukarić
|<center><small>0
|-
|8.
|Ronald Braus
|<small>0
|}

Žiri 
U četvrtoj sezoni showa članovi žirija su tri stalna člana:
 Goran Navojec - glumac
 Sandra Bagarić - operna pjevačica
 Tomo In Der Mühlen - producent i DJ

Gostujući članovi žirija: 
 Mislav Čavajda
 Joško Čagalj Jole
 Boris Đurđević
 Nina Badrić
 Enis Bešlagić
 Indira Levak 
 Emilija Kokić
 Jelena Rozga
 Luka Nižetić
 Tonči Huljić
 Nives Celzijus
 Severina

Voditelji 
 Igor Mešin
 Rene Bitorajac

Ostala ekipa 
 Martina Tomčić kao vokalni trener
 Ivana Husar kao vokalni trener
 Igor Barberić kao plesni trener
 Sandra Bagarić kao dramski trener

Pregled emisija

Prva epizoda - 5. listopada 2014.

Druga epizoda - 12. listopada 2014.

Treća epizoda - 19. listopada 2014.

Četvrta epizoda - 26. listopada 2014.

Peta epizoda - 2. studenog 2014.

Šesta epizoda - 9. studenog 2014.

Sedma epizoda - 16. studenog 2014.

Osma epizoda - 23. studenog 2014.

Deveta epizoda - 30. studenog 2014.

Deseta epizoda - 7. prosinca 2014.

Jedanaesta epizoda - 14. prosinca 2014.

Dvanaesta epizoda (finale) - 21. prosinca 2014. 

Pobjednik dvanaeste epizode i prve sezone showa Tvoje lice zvuči poznato je Mario Petreković.

Službena stranica i društvene mreže 
 Official Site
 Službena Facebook stranica
 Službeni Youtube kanal
 Službeni Instagram profil
 Službeni Twitter profil

Vidi još 
 Tvoje live zvuči poznato

Izvori 

Tvoje lice zvuči poznato